Miejscowości w Polsce
 Jadwigowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Jadwigowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

 Miejscowości na Białorusi
 Jadwigowo – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie